Гедера, або Ґдера () — містечко в Центральному окрузі, розташоване за 30 км на південь від Тель-Авіва та за 8 км на південь від Реховота.

Відомі люди 
За даними Юрія Покальчука (ЕСУ), який був особисто знайомий з внучкою Нобелівського лауреата Шмуеля Аґнона та консультантом документального фільму «Аґнон», саме тут помер відомий письменник.

Галерея

Примітки 

Міста Ізраїлю